Маргаритешти има више значења:

 Маргаритешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Маргаритешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Маргаритешти (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији